Robert Johnson (1911-1938) – cantante e chitarrista statunitense
 Robert Johnson (c. 1583-1634) – compositore inglese
 Robert Johnson (1920-1998) –   militare e aviatore statunitense
 Robert Johnson, detto B.J. (n. 1995) – cestista statunitense
 Robert Johnson (n. 1995) – cestista statunitense
 Robert Johnson (n. 1980) - giocatore di football americano statunitense
 Robert Johnson (n. 1982) - giocatore di football americano statunitense
 Robert Johnson (n. 1987) - giocatore di football americano statunitense